240 mm/40 Model 1893-96 — 240-миллиметровое корабельное артиллерийское орудие, разработанное и производившееся в Франции. Состояло на вооружении ВМС Франции. Им был вооружён единственный корабль — бронепалубный крейсер «Д’Антркасто».

Конструкция

Примечания

Литература 
 
 

Корабельная артиллерия крупного калибра
Корабельная артиллерия Франции
Артиллерия калибра 240 мм